Поткрај може бити:

 Поткрај (Бреза), насељено место у општини Бреза, Федерација БиХ, БиХ
 Поткрај (Доњи Вакуф), насељено место у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Поткрај (Кисељак), насељено место у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ